

Geografia 
 Barge – comune della provincia di Cuneo, in Piemonte
 La Barge – centro abitato nella Contea di Lincoln, Wyoming, Stati Uniti d'America

Persone 
 Ed Barge – animatore statunitense
 Gillian Barge – attrice inglese
 Sérgio Barge – ex calciatore portoghese

Trasporti 
 Ferrovia Bricherasio-Barge – linea ferroviaria dismessa nel 1984
 Tranvia Revello-Barge – linea tranviaria interurbana attiva dal 1915 al 1935

Pagine correlate 
 Collegio elettorale di Barge